Boris Winogradow (funkcjonariusz OGPU) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Boris Winogradow (zoolog) – rosyjski i radziecki zoolog, teriolog